Еди може да се отнася за:
 Хора
 Дуейн Еди (р. 1938), американски музикант

 Окръзи в САЩ
 Еди (окръг, Ню Мексико)
 Еди (окръг, Северна Дакота)

 Други
 Еди (Айрън Мейдън), талисман на групата Айрън Мейдън